Bong steht für:
 Bong, eine Art von Wasserpfeife
 Bierbong, ein Gerät zum Bierkonsum
 Bong County, eine Region in Liberia
 Bong (Fernsehsendung), eine musikalische Fernsehshow des DDR-Fernsehens
 Bong (Unternehmen), Solinger Verpackungshersteller
 das botanische Autorenkürzel von August Gustav Heinrich von Bongard

Bong ist der Familienname folgender Personen:
 Bong Joon-ho (* 1969), südkoreanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Bong Jung-keun (* 1980), südkoreanischer Baseballspieler
 Bong Ug-won (* 1938), südkoreanischer Ringer

 Gaëtan Bong (* 1988), kamerunisch-französischer Fußballspieler
 Harry J. Bong (1936–1990), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher
 Jörg Bong (* 1966), deutscher Verleger und Schriftsteller
 Kurt Bong (* 1937), deutscher Jazzmusiker
 Melanie Bong (* 1968), deutsche Jazzsängerin
 Richard Bong (Verleger) (1853–1935), deutscher Verleger
 Tobias Bong (* 1988), deutscher Kanute
 Richard Ira Bong (1920–1945) US-amerikanischer Pilot im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Bonk